Ла Лимита има више значења:

 Ла Лимита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимита, Ла Лимита де Сан Антонио (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лимита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику